Ударная сила:
 Ударная сила — обобщающее название наиболее подготовленных формирований войск (сил) в вооружённых силах.
 «Ударная сила» — цикл документальных фильмов производства телекомпании «Останкино».
 «Ударная сила» — стелс-шутер с элементами стратегии, изданный компанией Eidos Interactive, в 2006 году.

См. также 
 Ударные части Русской армии
 Ударная армия